2 miejscowości w Polsce: 
 Białkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Białkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
miejscowości na Białorusi

 Białkowo – dawny zaścianek. Tereny na których leżał znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.

Zobacz też: Białków